AZZ steht für:
 Flughafen von Ambriz (IATA-Code), Angola
 Azza Transport (ICAO-Code)

azz steht für:
 Highland Puebla Nahuatl  (ISO-639-3-Code), Variante der Nahuatl-Sprache

Abkürzung